

Patronyme 

 César Verny, dit Vernier (1738-1806), général de brigade français ;
 Françoise Verny (1928-2004) éditrice française ;
 Jean Verny (1657-1741), médecin français ;
 Léonce Verny (1837-1908), ingénieur français, apparenté au juriste Thomas Verny ;
 Saint Verny ou Vernier, honoré dans le centre de la France et en Franche-Comté comme saint patron des vignerons, dont l'origine est située sur les bords du Rhin à la fin du . Il est fêté le 19 avril.
 Thibault Verny (1965-), évêque auxiliaire de Paris ;
 Thomas Verny (1726-1808), juriste et homme politique français.

Toponyme 

 Verny est une commune française du département de la Moselle.

Notes et références 

Patronyme français